Carica peut désigner :
 Carica, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Busovača, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
 Carica, un genre de plantes appartenant à la famille des Caricaceae.
 le nom latin de la Carie, région historique du sud-ouest de l'Asie mineure correspondant à l'actuelle région de Bodrum au Sud-Ouest de la Turquie.